Blondes Have More Fun — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 24 листопада 1978 року лейблом Warner Bros. Records.  Альбом відносять до напрямку рок, поп,диско, рок-н-рол.

Список пісень
 Da Ya Think I'm Sexy? (Род Стюарт, Carmine Appice) – 5:31
 Dirty Weekend (R.Stewart, Gary Grainger) – 2:36
 Ain't Love a Bitch (R.Stewart, G.Grainger) – 4:39
 The Best Days of My Life (R.Stewart, Jim Cregan) – 4:21
 Is That the Thanks I Get? (R.Stewart, J.Cregan) – 4:32
 Attractive Female Wanted (R.Stewart, G.GGrainger) – 4:17
 Blondes (Have More Fun) (R.Stewart, J.Cregan) – 3:46
 Last Summer (R.Stewart, J.Cregan) – 4:05
 Standin' in the Shadows of Love (Lamont Dozier, Eddie Holland, Brian Holland) – 4:28
 Scarred and Scared (R.Stewart, G.GGrainger) – 4:54

Посилання 
 

Альбоми Рода Стюарта